Sagritz bezeichnet:

 Sagritz (Golßen), Gemeindeteil der Stadt Golßen, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Sagritz (Gemeinde Großkirchheim), Ortschaft der Gemeinde Großkirchheim, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich